Никола́евское   — деревня  в  Смоленской области России,  в Глинковском районе. Население – 1 житель (2007 год)  .  Расположена в центральной части области  в 15 км к северо-востоку от села Глинка,  в 5 км западнее  автодороги  Сафоново — Рославль, на левом берегу реки Ужа.  В 12 км южнее деревни железнодорожная станция Дёмщино на линии Смоленск  - Сухиничи. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции в 1943 году. 

Населённые пункты Глинковского района